Mika Juhani Salo, finski dirkač Formule 1, * 30. november 1966, Helsinki, Finska.

Mika Juhani Salo, bolj znan kot Mika Salo, je upokojeni finski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1994 na Veliki nagradi Japonske z Lotusom, prvič pa je do točk prišel v naslednji sezoni 1995 s petim mestom na Veliki nagradi Italije.

Sezono 1999 je začel kot testni dirkač pri moštvu BAR, kjer je po poškodbi Ricarda Zonte dobil priložnost nastopiti na treh dirkah. Po poškodbi noge Michaela Schumacherja pa je dobil drugo priložnost nastopanja na dirkah, ko je nadomestil Nemca pri Ferrariju. V rdečem dirkalniku je nastopil šestkrat in dosegel svoji edini uvrstitvi na stopničke za drugo mesto na Veliki nagradi Nemčije in tretje na Veliki nagradi Italije. S tem je nekoliko pripomogel tudi h konstruktorskem naslovu Ferrarija v tej sezoni.

V sezoni 2000 je dobil sedež stalnega dirkača pri moštvu Sauber, kjer se je dvakrat uvrstil na peto in dvakrat na šesto mesto. V sezoni 2001 je kot testni dirkač pomagal pri razvoju dirkalnika moštva Toyota. Nato je dobil sedež stalnega dirkača, ko je Toyota prvič nastopala na dirkah v sezoni 2002. Pri japonskem moštvu je z dvema uvrstitvama na šesto mesto osvojil dve točki. Po koncu sezone 2002 ni več nastopil v Formuli 1.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Glej tudi 

 seznam finskih dirkačev

Rojeni leta 1966
Živeči ljudje
Finski dirkači
Finski vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Arrowsovi dirkači Formule 1
BAR-ovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Sauberjevi dirkači Formule 1
Toyotini dirkači Formule 1